XVI Первенство России среди любительских футбольных клубов прошло в 2007 году в два этапа. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования стал «Химик» Дзержинск, второе место занял «Распадская» Междуреченск, а третье ФК «Истра».

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Сибирь

Высшая лига 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Полимер» (Барнаул) 3:1 «НЦВСМ-Лидер» (Новосибирск) был аннулирован. Команде «Полимер» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Первая лига 
 Итоговая таблица

Урал и Западная Сибирь 
 Итоговая таблица

Приволжье 
 Итоговая таблица

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

Северо-Запад 
 Итоговая таблица

 * В связи с истечением срока, отведенного ФК «Гарант-спорт» (Великий Новгород) на предоставление документов, относящихся к дальнейшему участию клуба в Первенстве МРО Северо-Запад, принято решение: В соответствии с п.9.6 Регламента соревнований команде «Гарант-спорт» за неявку на матчи с ФК «Север» и ФК «Апатит» засчитываются поражения со счетом 0:3, а соперникам — победы с таким счётом.
 В соответствии с п.9.9 Регламента за две неявки команда «Гарант-спорт» исключена из числа участников соревнований. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 ** Команда «Гусев» снялась с соревнований. Результаты матчей с её участием были аннулированы.

Лучшие бомбардиры:

Черноземье 
 Итоговая таблица

 * Первые два матча команда провела под названием «Спартак».
 ** Команда «Квант» (Сасово) снялась с соревнований. Результаты матчей с её участием были аннулированы.

ЮФО

Предварительный этап 
 Итоговая таблица

 * Команда «Терек-2» (Грозный) была исключена из лиги после 2 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы

Финальный этап 
 Итоговая таблица

Московская область

Группа А 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Текс» (Ивантеевка) было снято 6 очков, причины для санкций неизвестны.

Группа Б 
 Итоговая таблица

Москва

Дивизион А 
 Итоговая таблица.

Дивизион Б 
 Итоговая таблица

* Команда «Альянс»-2 снялась с первенства после 11-ти туров.

Стыковой матч 
10 ноября был сыгран стыковой матч между победителями дивизионов «А» («Спартак-Авто») и «Б» (МУВД на ВВТ) зоны «Москва» ЛФЛ за выход во второй дивизион ПФЛ.

«Спартак-Авто» — МУВД на ВВТ 1:2

Финальный турнир 
Место проведения — Дзержинск (13 — 21 октября)
 Итоговые таблицы

Предварительный этап

Группа А 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа В 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа С 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальный этап

Турнир за 1 — 6 места 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Турнир за 7 — 9 места 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Тула. Соревнования прошли с 15 по 22 сентября

Группа А

Группа В

Финальные игры 

 Матчи за 1—4-е места
«747-Псков» 1:0 (доп.вр.) «Торпедо»
«Волгарь-Газпром-2»  3:1 «Оружейник» 

 Матч за 3-е место «Оружейник» 3:1 (доп.вр.) «Торпедо» 
 Финал «Волгарь-Газпром-2»  3:1 «747-Псков»

Примечания

Ссылки 
 Региональный футбол России 2007
 ЛФЛ 2007 на regfut.ru
 ЛФЛ 2007 на официальном сайт любительской футбольной лиги России

2007